Lista över personer som varit guvernör i delstaten Montana:

Se även
Montana
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

 
Montana